Ruanda – stato dell'Africa
 Ruanda – circoscrizione della Tanzania del distretto urbano di Mbeya
 Ruanda – circoscrizione della Tanzania del distretto di Mbinga
 Ruanda – circoscrizione della Tanzania del distretto di Mbozi

Pagine correlate 
 Rwanda (disambigua)